Buon Riposo ima više značenja:
 Buon Riposo, Arezzo
 Buon Riposo, Latina
 Buon Riposo, Pisa